Minella – cognome italiano
 José Minella (1909-1981) – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Mandy Minella (1985) – tennista lussemburghese
 Angiola Minella (1920-1988) – partigiana e politica italiana